El Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme de 2008 va ser la divuitena, i darrera, cursa de la temporada 2008 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit Ricardo Tormo (Xest, País Valencià) el cap de setmana del 24 al 26 d'octubre de 2008.

MotoGP

250 cc

125 cc

Notes 
 A la cursa de 125cc, Julián Miralles fou desqualificat per canviar de moto il·legalment.

Referències 
 

Competicions motociclistes del 2008
2008
Edicions del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme